I detentori del titolo erano Simone Bolelli e Fabio Fognini, ma sono stati eliminati al secondo turno da Adrian Mannarino e Lucas Pouille.

Jamie Murray e Bruno Soares hanno conquistato il titolo battendo in finale Daniel Nestor e Radek Štěpánek per 2-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (terzo turno)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (campioni)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)

  Vasek Pospisil /  Jack Sock (quarti di finale) 
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (secondo turno) 
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (terzo turno) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (terzo turno) 
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (quarti di finale) 
  Treat Huey /  Maks Mirny (quarti di finale) 
  Marc López /  Feliciano López (secondo turno) 
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (semifinale)

Wildcard 

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (primo turno)
  Hsieh Cheng-peng /  Yang Tsung-hua (primo turno)
  James Duckworth /  John Millman (primo turno)
  Omar Jasika /  Nick Kyrgios (primo turno)

  Luke Saville /  John-Patrick Smith (primo turno) 
  Sam Groth /  Lleyton Hewitt (terzo turno) 
  Austin Krajicek /  Donald Young (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Australian Open 2016
ATP World Tour 2016